AGX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Agatti Island (India)
 agx – codice ISO 639-3 della lingua agul